Ein Gießhaus war in der Barockzeit eine – zumeist staatlich oder kommunal betriebene – Metallgießerei, in der Metall zu militärischen oder zivilen Zwecken verarbeitet wurde. Gießhäuser gab es an verschiedenen Orten:

 in Lübeck bestand ein Ratsgießhaus,
 in Berlin wurde das Gießhaus vom Landesherrn betrieben.

Einzelnachweise